Trezeguet puede hacer referencia a:

David Trezeguet, exfutbolista franco-argentino.
Jorge Trezeguet, exfutbolista argentino, padre de David.
Gastón Trezeguet, comunicador argentino.
Mahmoud Hassan, futbolista egipcio más conocido como Trezeguet.